NM steht für:
 nautische Meile, siehe Seemeile
 Network Management, eine Technik, die das Hoch-/Herunterfahren von Steuergeräten im Kfz regelt, siehe AUTOSAR
 Netzwerk-Marketing bzw. Network Marketing
 Neue Münchner Künstlergenossenschaft, auch NMKG
 New Mexico, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Nosologia Militaris
 Nuklearmedizin
 Bahnhof Miltenberg nach DS 100
 Nano Memory Card, oft abgekürzt NM-Karte oder „NM “

NM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Griechenland: Thessaloniki, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Slowakei: Okres Nové Mesto nad Váhom
 Slowenien: Novo mesto, deutsch: Rudolfswerth

Nm steht für:
 „Nummer metrisch“, eine Maßeinheit der Garnfeinheit, siehe Feinheit (Textilien)
 Novotny Mähner Assoziierte, ein deutsches Architektur- und Stadtplanungsbüro

N m oder N•m steht für:
 Newtonmeter, physikalische Einheit

N+M steht für:
 N+M Haus in Offenbach
 N+M architekten, Architekturbüro

n+m steht für:
 Naturwissenschaft und Medizin, Zeitschrift

nM steht für:
 Nanomolar, eine Einheit für die Stoffmengenkonzentration; korrekt ist heute die Einheit nmol/L

nm steht für:
 Nanometer = 10−9 Meter, eine SI-Längeneinheit
 Nothomorph – eine ehemalige Rangstufe in der botanischen Systematik
 Computerprogramm zur Auflistung von Symbolen in Objektdateien, Bestandteil der binutils

Siehe auch:
 

Abkürzung